Майкопский переулок:

Россия 

 Майкопский переулок — переулок в Пятигорске Ставропольского края
 Майкопский переулок — переулок в Ростове-на-Дону
 Майкопский переулок — переулок в Туапсе Краснодарского края
 Майкопский переулок — переулок в Уфе

Украина 

 Майкопский переулок — переулок в Запорожье
 Майкопский переулок — переулок в Киеве
 Майкопский переулок — переулок в Харькове

См. также 

 Майкопская улица
 Улица Майкопское шоссе — улица в станице Ширванской Апшеронского района Краснодарского края
 Майкопский проезд — проезд в Армавире Краснодарского края